De Rug (anatomie) van een levend wezen, een anatomisch deel van de romp
 Een rug in de geografie, zie bergkam
 onder water: de onderzeese rug, waarvan delen als eilanden boven water kunnen uitsteken
 Rug (meteorologie), in de meteorologie een langgerekt gebied met hoge luchtdruk
 Een drinkwaterspaarbekken in Dordrecht
 De rug (boek) van een boek, het smalle gedeelte waar de bladen samengenaaid en/of gelijmd zijn

Afgeleide vormen
 Een rooie rug, bankbiljet van duizend gulden
 Een rugleuning, een deel van een zitmeubel
 Een rugpositief, een deel van een pijporgel
 Rugpijn

 De Rijksuniversiteit Groningen, vaak RUG
 De Rijksuniversiteit Gent tot 2003, gewijzigd in Universiteit Gent
 De Regionale UitgeversGroep tot 2003, gewijzigd in Concentra